Dimetopia walpersii är en flockblommig växtart som beskrevs av Aleksandr Andrejevitj Bunge. Dimetopia walpersii ingår i släktet Dimetopia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
walpersii